Kalz ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Kalz (1937–2015), deutscher Mediziner und Politiker (SPD)
 Marcel Kalz (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Wolf Kalz (1933–2018), deutscher Publizist

Kalz ist der Name folgender Orte:
 Kalz (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kaltz